2 miejscowości w Polsce: 
 Dębnowola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Mogielnica 
 Dębnowola – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Warka